Petrov puede referirse a:

Aleksandr Petrov, ajedrecista ruso.
Aleksandr Petrov, animador ruso.
Fyodor Petrov, ingeniero militar soviético.
Martin Petrov, futbolista de Bulgaria que actualmente juega en el RCD Español.
Stanislav Petrov, teniente coronel de la Unión Soviética.
Stiliyan Petrov, futbolista de Bulgaria que actualmente juega para el Aston Villa FC.
Vitaly Petrov, piloto de automovilismo ruso.
Yevgeni Petrov, ciclista ruso.

Defensa Petrov, defensa de ajedrez.